Игорь Алексеевич Григорьев:
 Григорьев, Игорь Алексеевич (1947—1997) — советский хоккеист.
 Григорьев, Игорь Алексеевич (род. 1948) — доктор химических наук.